God Bless Our Homeland Ghana () — державний гімн Гани. Офіційно затверджений у 1957 році. Слова та музику у цьому ж році написав Філіп Ґбехо. У 1960 році після проголошення республіки слова були дещо змінені. Після державного перевороту в 1966 році слова гімну знову були змінені (з них видалили рядки про прапор країни).

Текст гімну 
God bless our homeland Ghana And make our nation great and strong, 
Bold to defend forever The cause of Freedom and of Right; 
Fill our hearts with true humility, Make us cherish fearless honesty, 
And help us to resist oppressors' rule With all our will and might for evermore.

Hail to thy name, O Ghana, To thee we make our solemn vow: 
Steadfast to build together A nation strong in Unity; 
With our gifts of mind and strength of arm, Whether night or day, in the midst of storm, 
In ev'ry need, whate'er the call may be, To serve thee, Ghana, now and evermore.

Raise high the flag of Ghana And one with Africa advance; 
Black star of hope and honour To all who thirst for liberty; 
Where the banner of Ghana freely flies, May the way to freedom truly lie; 
Arise, arise, O sons of Ghanaland, And under God march on for evermore!

Див. також 
 Герб Гани
 Прапор Гани

Посилання 
 Сторінка гімну на сайті nationalanthems.info 

Національні символи Гани
Гана
Гана
Музика Гани